Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Hilton Head du 10 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Reid, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1978
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1978
Sport en avril 1978